Siergiej Wasiljewicz Lebiediew (1874–1934) – rosyjski chemik
 Siergiej Iwanowicz Lebiediew (1900–1939) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Siergiej Aleksiejewicz Lebiediew (1902–1974) – konstruktor komputera MESM i rodziny komputerów BESM
 Siergiej Nikołajewicz Lebiediew (ur. 1948) – radziecki i rosyjski wojskowy i funkcjonariusz służb specjalnych
  (ur. 1981) – rosyjski pisarz